Сто двадцать второй сезон в истории МЛБ начался 7 апреля и завершился 5 ноября 2022 года. Первоначально старт планировался на 31 марта, но был перенесён из-за локаута. Количество игр в регулярном чемпионате сокращено не было, перенос сроков начала был компенсирован проведением нескольких матчей между командами в один игровой день, а также отменой выходных дней. 

Первого декабря 2021 года истёк срок действия коллективного соглашения, после чего единогласным решением владельцев клубов был объявлен локаут — деятельность лиги была приостановлена впервые с 1995 года. Стороны не смогли договориться о подписании нового соглашения к 1 марта 2022 года, после чего старт регулярного чемпионата был отложен. О подписании нового трудового договора было объявлено 10 марта, локаут продлился 99 дней.

Девяносто второй в истории Матч всех звёзд лиги состоялся 19 июля на поле «Доджер-стэдиум» в Лос-Анджелесе. Победу со счётом 3:2 одержала команда Американской лиги, для неё этот успех стал девятым подряд. Самым ценным игроком матча был назван игрок «Нью-Йорк Янкиз» Джанкарло Стэнтон, выбивший двухочковый хоум-ран. Конкурс «Хоум-ран-дерби» прошёл там же днём ранее, его выиграл аутфилдер «Вашингтона» Хуан Сото, со счётом 19:18 переигравший Хулио Родригеса из «Сиэтла».

Расписание 
Первоначальное расписание матчей сезона было объявлено лигой 4 августа 2021 года. День открытия сезона был запланирован на 31 марта 2022 года, когда турнир должны были начать все тридцать клубов лиги. Последний раз все команды стартовали в один день в 1968 году. Девяносто второй в истории Матч всех звёзд лиги был запланирован на 19 июля на «Доджер-стэдиум», домашней арене клуба «Лос-Анджелес Доджерс». Двенадцатого августа комиссар лиги Роб Манфред объявил об успехе выставочного матча между «Нью-Йорк Янкиз» и «Чикаго Уайт Сокс», прошедшего на временном стадионе в Дайерсвилле в штате Айова, и намерении провести аналогичную встречу в 2022 году. Двадцатого августа было объявлено, что соперниками по игре, посвящённой фильму «Поле его мечты», станут «Чикаго Кабс» и «Цинциннати Редс», а сам матч состоится 11 августа.

Матчи Интерлиги в сезоне 2022 года включают в себя встречи команд  Восточного дивизиона Американской лиги против Центрального дивизиона Национальной лиги, Центральный дивизион Американской лиги сыграет против Западного дивизиона Национальной лиги, а Западный дивизион Американской лиги встретится с Восточным дивизионом Национальной лиги.

После завершения локаута было объявлено, что регулярный чемпионат будет состоять из 162 матчей. Перенос даты его начала компенсирован проведением нескольких игр между командами в один день, а также сокращением числа выходных.

Локаут 
Первого декабря 2021 года истёк срок действия коллективного договора, после чего единогласным решением владельцев клубов лиги был объявлен локаут. Организация остановила свою деятельность впервые с забастовки игроков, длившейся с августа 1994 по апрель 1995 года. Комиссар лиги Роб Манфред при этом выразил надежду, что сезон 2022 года начнётся в запланированные сроки. 

Основными причинами разногласий между владельцами клубов и профсоюзом во время переговоров о новом коллективном соглашении стали требования игроков изменить правила учёта стажа игры в лиге, сокращение срока выхода в арбитраж о сумме заработной платы, повышение минимальной заработной платы, которая в 2021 году составляла 570,5 тысяч долларов, повышение потолка «налога на роскошь» с 210 до 245 млн долларов, принятие мер для принуждения клубов повышать свою конкурентоспособность. Профессор экономики Колледжа Святого Креста Виктор Матесон назвал условия существовавшего договора худшими для игроков среди главных североамериканских лиг. Отсутствие потолка зарплат компенсировалось тем, что соглашение не устанавливало минимальную сумму, которую клуб должен тратить на содержание состава. Агентство Associated Press сообщало, что в период с 2017 по 2021 год общий фонд заработной платы игроков расширенных составов сократился на 4,6 %. Средняя зарплата на момент начала сезона 2021 года составляла 4,17 млн долларов, что было на 6,4 % ниже уровня 2017 года. При этом стоимость клубов продолжала расти, несмотря на падение рейтингов телевизионных трансляций и снижающийся интерес со стороны молодой аудитории.

Владельцы клубов внесли предложения о расширении плей-офф до четырнадцати команд, введении драфт-лотереи, снижение потолка «налога на роскошь», но введение минимальной суммы, которую клуб должен тратить на заработную плату бейсболистов. Обе стороны отвергли инициативы друг друга. Позже лига предложенила повысить минимальную заработную плату до 700 тысяч долларов, а также увеличить объём доарбитражного фонда для молодых игроков до 30 млн долларов. Потолок «налога на роскошь» владельцы клубов предлагали оставить неизменным. Профсоюз требовал его поэтапного повышения в течение четырёх лет, начиная с 2022 года. Объём средств доарбитражного фонда, по мнению игроков, должен был составить 85 млн долларов.

С момента объявления локаута был введён мораторий на подписание контрактов со свободными агентами и обмены между клубами с участием игроков, являющихся членами профсоюза. Были запрещены тренировки игроков на базах команд, в том числе и реабилитация травмированных спортсменов. При этом сохранилась возможность организации тренировочных лагерей Ассоциацией игроков Главной лиги бейсбола.

Стороны не смогли договориться по ключевым вопросам коллективного соглашения. Во вторник 1 марта 2022 года Роб Манфред объявил, что запланированный на 31 марта старт регулярного чемпионата отложен. Суммарно была отменена 91 игра. В своём заявлении Манфред принёс извинения болельщикам и сказал, что представителей игроков и клубов нельзя обвинить в нежелании вести переговорный процесс. Исполнительный директор профсоюза игроков Тони Кларк выразил сомнения в том, что хозяева клубов лиги приложили максимальные усилия для достижения договорённости.

Стороны достигли договорённости об условиях нового коллективного соглашения 10 марта. За принятие нового пятилетнего договора проголосовало 26 из 38 лидеров профсоюза игроков. Условия соглашения предусматривали проведение полноценного регулярного чемпионата из 162 матчей, старт которого запланирован на 7 апреля. По условиям соглашения минимальная зарплата игроков в 2022 году составила 700 тысяч долларов, на 23 % больше, чем в предыдущем сезоне. К 2026 году она вырастет до 780 тысяч. Потолок «налога на роскошь» был увеличен до 230 млн долларов, к 2026 году его сумма составит 244 млн. Объём доарбитражного фонда выплат для игроков был установлен на уровне 50 млн долларов. Среди других изменений, предусмотренных соглашением, были расширение плей-офф до двенадцати команд, введение 45-дневного окна для обсуждения внесения изменений в правила начиная с 2023 года, введение позиции назначенного бьющего в Национальной лиге, драфт-лотерею для шести худших команд по итогам сезона, меры по предупреждению манипуляций со стажем игроков, правило, запрещающее клубам переводить игроков в фарм-команды более пяти раз за сезон, дополнительные рекламные места на униформе. До июля был отложен вопрос о создании института международного драфта для игроков не из США, Канады и Пуэрто-Рико. Локаут продлился 99 дней, став второй по длительности приостановкой деятельности лиги после забастовки игроков 1994—1995 годов.

Изменения в руководстве команд

Межсезонье

Генеральные менеджеры

Главные тренеры

По ходу сезона

Генеральные менеджеры

Главные тренеры

Предсезонные матчи 
Весенние сборы команды провели в Аризоне и Флориде. Первым официальным днём командных тренировок стало 14 марта 2022 года. Предсезонные игры прошли в период с 17 марта по 6 апреля.

 В таблице не учтены результаты матчей, завершившихся вничью. Во время предсезонной подготовки команды не играют экстраиннинги.

Прогнозы на сезон 
Обозреватели ESPN Брэдфорд Дулитл, Олден Гонсалес и Дэвид Шонфилд в своём предсезонном прогнозе главным фаворитом чемпионата назвали «Лос-Анджелес Доджерс». По их мнению, «Доджерс» были способны стать первой с 1930 года командой Национальной лиги, набравшей 1000 ранов в регулярном чемпионате. Клубу прогнозировали победу в Мировой серии. Среди других фаворитов назывались «Торонто Блю Джейс», «Атланта Брэйвз», «Чикаго Уайт Сокс» и «Хьюстон Астрос». К аутсайдерам относили «Балтимор Ориолс», от которых не ожидали более 70 побед в чемпионате, «Питтсбург Пайрэтс», «Окленд Атлетикс» и «Аризону Даймондбэкс».

Спортивные обозреватели The New York Times возможными победителями Мировой серии называли «Доджерс», «Блю Джейс» и «Сан-Диего Падрес». Авторы журнала Baseball America на первые места в дивизионах ставили «Атланту Брэйвз», «Милуоки Брюэрс», «Лос-Анджелес Доджерс», «Торонто Блю Джейс», «Чикаго Уайт Сокс» и «Хьюстон Астрос». Претендентами на чемпионский титул назывались «Доджерс», «Блю Джейс», «Тампа-Бэй Рейс» и «Сент-Луис Кардиналс».

Регулярный чемпионат

Апрель 
Обозреватель Sports Illustrated Том Вердуччи, подводя итоги первого месяца регулярного чемпионата, отметил, что на игру команд значительно повлияли сокращённая из-за локаута предсезонная подготовка и расширение составов на апрель. Нагрузка на питчеров снизилась благодаря включению в заявку шестнадцати игроков этого амплуа вместо тринадцати, а для отбивающих месяц сложился неудачно. Воплощением этого Вердуччи назвал комбинированный ноу-хиттер пяти питчеров «Нью-Йорк Метс» в игре с «Филадельфией».

Средняя эффективность бьющих по итогам апреля составила 23,1 %, последний раз первый месяц сезона завершался с худшим показателем в 1968 году. Изменение мяча привело к сокращению числа флайболов и хоум-ранов (514 против 767 в апреле 2021 года). Отдельно Вердуччи выделил слабую игру нападения «Чикаго Уайт Сокс» и «Бостон Ред Сокс», занявших два последних места в лиге по показателю OBP, хотя годом ранее они были на третьей и седьмой позициях соответственно. Ряд игроков, входящих в число ведущих отбивающих лиги, закончил апрель без выбитых хоум-ранов.

К героям месяца Вердуччи отнёс аутфилдера «Лос-Анджелес Энджелс» Тейлора Уорда, лидировавшего по показателю слаггинга, и игрока «Сан-Диего Падрес» Эрика Хосмера, который изменил технику отбивания и по итогам апреля стал самым эффективным атакующим игроком лиги. Хороший месяц провели стартовые ротации «Миннесоты Твинс», суммарный показатель пропускаемости которой вошёл в пятёрку лучших в истории, и «Лос-Анджелес Доджерс».

Средняя посещаемость матчей лиги в апреле составила 25 899 зрителей, превысив показатели полного сезона 1988 года. Она превысила ожидаемую, несмотря на холодную погоду и низкие продажи абонементов на фоне локаута. Лидерами по лиге стали «Доджерс» и «Сент-Луис Кардиналс», «Падрес» с результатом 38 310 зрителей установили клубный рекорд. Ещё одним важным событием стала рекордная двухлетняя дисквалификация питчера Тревора Бауэра, нарушившего политику лиги в отношении домашнего насилия.

Май 
К концу мая турнирные таблицы своих дивизионов возглавляли «Янкиз», «Твинс», «Астрос», «Метс», «Брюэрс» и «Доджерс». Обозреватель сайта лиги Сара Лэнгс отмечала, что в 59 % случаев команды, лидировавшие к 1 июня, в итоге занимали первое место и в конце регулярного чемпионата. Начиная с 1996 года, когда в плей-офф был введён раунд уайлд-кард, тринадцать команд, бывших на первом месте в начале июня, становились победителями Мировой серии. Отдельный акцент был сделан на лидерстве обеих команд из Нью-Йорка, что произошло всего в третий раз с 1969 года, когда лига была разделена на дивизионы. «Нью-Йорк Метс» опережали ближайшего преследователя на 10,5 игр, установив новый клубный рекорд. Предыдущий максимальный отрыв команды на этом этапе сезона составлял шесть игр и был зафиксирован в 1986 году, когда «Метс» в итоге одержали 108 побед в чемпионате и вышли в Мировую серию.

Другими заметными событиями месяца сайт лиги назвал отличное выступление лидера «Кливленда» Хосе Рамиреса, к концу мая набравшего 50 RBI при всего 15 страйкаутах, полезность для «Сиэтла» одного из самых недооценённых игроков лиги Тая Фрэнса и результативность Эндрю Бенинтенди из «Канзас-Сити Роялс». Среди питчеров выделяли игрока «Детройта» Тарика Скубала, прибавившего в стабильности, успешное выступление реливеров «Балтимор Ориолс», солидную игру ветеранов Дэвида Робертсона и Мартина Переса, а также прогресс игрока «Питтсбурга» Дэвида Беднара.

Матч всех звёзд 
Программу Матча всех звёзд лиги, прошедшего в Лос-Анджелесе на поле «Доджер-стэдиум», 18 июля открыл конкурс отбивающих «Хоум-ран-дерби». В нём приняли участие Кайл Шворбер, Альберт Пухольс, Хуан Сото, Хосе Рамирес, Кори Сигер, Хулио Родригес, Пит Алонсо и Рональд Акунья. Победителем конкурса стал игрок «Вашингтона» Хуан Сото, в финале со счётом 19:18 обыгравший Хулио Родригеса из «Сиэтла».

Перед началом игры на стадионе прошли мероприятия, посвящённые 75-летию дебюта Джеки Робинсона в Главной лиге бейсбола. Ведущим церемонии стал актёр Дензел Вашингтон. Счёт в матче был открыт внизу первого иннинга игроками сборной Национальной лиги. Акунья выбил дабл, а затем забежал в дом после удара Муки Беттса, удвоил преимущество хоум-ран Пола Голдшмидта. Команда Американской лиги отыгралась и вышла вперёд в четвёртом иннинге, когда хоум-ранами отличились Джанкарло Стэнтон, признанный затем самым ценным игроком матча, и Байрон Бакстон. Удар последнего установил окончательный счёт 3:2 в пользу сборной Американской лиги, одержавшей девятую подряд победу в Матче всех звёзд.

Положение команд

Плей-офф

Статистика

Бэттеры

Питчеры

Награды

Лучшие игроки недели

Ежемесячные награды

Американская лига

Национальная лига

Награды по итогам сезона

Золотая перчатка 
Обладатели награды были объявлены лигой 2 ноября. Сразу четырнадцать игроков получили её впервые, что стало новым рекордом. Ранее дважды, в 1958 и 2020 годах, Золотая перчатка впервые присуждалась одиннадцати спортсменам. Кроме того, в этом году впервые награда впервые вручалась в категории «игрок-универсал», её обладателями стали Брендан Донован и Ди Джей Лемейхью.

Сильвер слаггер 
Лауреаты награды лучшим атакующим игрокам, определяемые голосованием тренеров и менеджеров клубов лиги, были объявлены 11 ноября. Впервые награда присуждалась игрокам-универсалам. Десять бейсболистов стали обладателями приза впервые в карьере, среди клубов наибольшее представительство получили «Сан-Диего Падрес».

Прочие награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Результаты предсезонных матчей

МЛБ в сезоне 2022
Сезоны МЛБ
2022 год в спорте